Synagoga w Kruspils zwana Heimo (łot. Krustpils sinagoga) – nieistniejąca synagoga znajdująca się w łatgalskim miasteczku Krustpils na Łotwie, przy ulicy Sinagogas 1.

Synagoga została zbudowana w 1890 roku, jako parterowy budynek w stylu eklektycznym z elementami neogotyku (czego przykładem są ostrołukowe okna), pokryty dwuspadowym dachem. Podczas II wojny światowej, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Krustpils w 1941 roku, synagoga została zburzona. Po zakończeniu wojny nie została odbudowana.

Zobacz też 
 Synagoga w Tukums

Krustpils
Jēkabpils